M76 je lahko:
 meglica - Mala ročka
 bombomet M76
 ostrostrelna puška M76